Ancrenaz peut désigner : 
 aiguille d'Ancrenaz, une montagne située au-dessus du Buet, en Haute-Savoie, à la limite entre la France et la Suisse ;
 Ancrenaz, un col haut-savoyard situé à  d'altitude,  le plus haut des Alpes ;
 Ancrenaz, un nom de famille d'origine savoyarde et dont la signification vient du patois vaudois et désigne une entaille dans une roche ;
 Ancrenaz, le lieu-dit d'En Cren, a donné le patronyme d'.

Notes et références